Байдюк Володимир Іванович (1989-2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Зореслав Байдюк — український журналіст, «Голос Америки».
 Байдюк Лариса Макарівна — депутат Верховної Ради 7 скликання.
Українські прізвища